BEL steht für:
 Bayerische Eishockey-Liga
 Beckenendlage in der Geburtshilfe
 Bell (Steuerzeichen), ein Steuerzeichen in ASCII und EBCDIC
 Belgien, nach ISO 3166 und IOC
 ICAO-Code der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines
 Brazila Esperanto-Ligo
 Bundeseinheitliches Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen bei Kassenpatienten, BEL II (Stand April 2014)
 Bürgerliche Einheitsliste, ein Wahlbündnis bürgerlicher und konservativer Parteien um 1930 im Freistaat Braunschweig
 Bezirkseinsatzleitung in der DDR
 Bezirkseinsatzleiter im niederösterreichischen Rettungsdienst
 den brasilianischen Flughafen Belém nach dem IATA-Flughafencode
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Consolidated Motor Car Company (Connecticut)

BEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Belzig (auslaufend)

Bel bezeichnet:
 eine logarithmische Hilfsmaßeinheit (Dezibel, dB), siehe Bel (Einheit)
 Bēl, semitische Götter, siehe Ba’al
 eine Sprache in Papua-Neuguinea, siehe Bel (Sprachfamilie)
 einen französischen Käsereikonzern, siehe Bel (Unternehmen)
 Bengalische Quitte, eine Pflanzenart aus der Familie der Rautengewächse
 das Buch Bel und der Drache, eine apokryphe Schrift in der Septuaginta

Bel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Bel (* 1990), kubanischer Ringer
 Carl Andreas Bel (1717–1782), deutscher Autor und Historiker
 Frédérique Bel (* 1975), französische Schauspielerin
 Jean-Pierre Bel (* 1951), französischer Politiker und Senatspräsident
 Jean Le Bel (* um 1290; † 1370), belgischer Chronist des Mittelalters
 Jérôme Bel (* 1964), französischer Choreograf und Tänzer
 Johannes de Bel († nach 1485), Inkunabeldrucker in Köln
 Joseph Le Bel (1847–1930), französischer Chemiker
 Laurent Bel (* 1966), französischer Fechter
 Matthias Bel (1684–1749), ungarischer Theologe, Autor, Chronist

bel steht für:
 Belarussische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Le Bel
 Bell
 Belle
 PEL

Abkürzung